Инглиш электрик «Лайтнинг» () — британский истребитель-перехватчик, разработанный в середине 1950-х годов. Выпускался более чем в 14 модификациях. По ряду параметров является одним из наиболее необычных и выдающихся самолётов в истории авиастроения Великобритании. Первый серийный военный самолёт, способный выполнять крейсерский сверхзвуковой полёт без использования форсажа. Последний из разработанных и принятых на вооружение в Великобритании одноместных сверхзвуковых истребителей. Главным достоинством самолёта стала его высокая скорость (в условиях Великобритании, где время для предупреждения минимально, скорость является важнейшим параметром). Главным его недостатком стала сложность в обслуживании. Самолёт также имел очень большой расход топлива - поэтому он часто оснащался уникальными надкрыльевыми топливными баками. Кроме пушек самолёт мог нести две ракеты класса «воздух-воздух» Hawker Siddeley Red Top.

В 1962 году появилась модификация F.3. с более мощными двигателями Avon 301R и увеличенным хвостовым оперением. 
В 1965 году на вооружение была принята улучшенная модель F.6. Основным её отличием стал увеличенный подфюзеляжный бак на который можно было перенести пушки с носа и новые концевые кромки крыла с меньшим углом стреловидности. Эта модель получила также возможность установки надкрыльевых топливных баков.

Несмотря на трудности в эксплуатации, состоял на вооружении Королевских ВВС Великобритании три десятилетия (с 1959 до 1988). Последний истребитель был снят с вооружения в июне 1988 года и продан частным лицам. 

Самолёт экспортировался в Саудовскую Аравию (основной зарубежный эксплуатант, 1967—1986) и Кувейт (12 самолётов, 1968—1977).

До 2012 года самолёты «Лайтнинг» участвовали в авиашоу южноафриканской компании Thunder City. 
В Великобритании находятся три самолёта в лётном состоянии; тем не менее, по ряду причин управление гражданской авиации Великобритании запретило частные полёты этих истребителей.

Тактико-технические характеристики 

Приведены данные модификации Lightning F.6.

Литература

Ссылки 
 Статья  на airwar.ru/
 Интерактивная панорама кабины самолета

Примечания 

Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты English Electric
Самолёты Великобритании
Реактивные истребители